Жуан Віктор ():
 Жуан Віктор (футболіст, 1988) — бразильський футболіст.
 Жуан Віктор (футболіст, 1994) — бразильський футболіст.
 Жуан Віктор (футболіст, 1997) — бразильський футболіст.
 Жуан Віктор (футболіст, 1998) — бразильський футболіст.
 Жуан Віктор (футболіст, 1999) — бразильський футболіст.
 Жуан Віктор (футболіст, 2000) — бразильський футболіст.
 Жуан Віктор (футболіст, 2002) — бразильський футболіст.
 Жуан Віктор (футболіст, 2004) — бразильський футболіст.